Thierry est un prénom masculin français d'origine germanique, équivalent de la forme d'origine savante  ; ils procèdent du germanique theud- « peuple » et ric « puissant ». Il est également utilisé en tant que patronyme et toponyme.

Les noms Dietrich, Thiery et leurs variantes ont la même étymologie que Thierry.

Prénom

Patronyme 
Thierry est un nom de famille français présent surtout au nord de la Loire, notamment en Seine-Maritime (Normandie).

 Albert Thierry (1881-1915), écrivain et syndicaliste français ;
 Alexandre Thierry (1646-1699), facteur d'orgues français, deuxième membre de la famille Thierry ;
 Augustin Thierry (1795-1856), historien français ;
 Amédée Thierry (1797-1873), journaliste et historien français ;
 Amédée Alexandre Gabriel Henri Thierry (1876-1964), général français ;
 Catherine Thierry (1640–1690), pionnière de la Nouvelle-France ;
 Éric Thierry (né en 1964), historien français ;
  ;
 Geneviève Bührer-Thierry (1960-), historienne française ;
 Jean-François Thierry (1735-1807), général de division français ;
 Jean-Michel Thierry (1916-2011), historien de l'art français ;
 Jean-Philippe Thierry (né en 1948), chef d'entreprise français ;
 John Fitzgerald Thierry (1971-2017), joueur américain de football américain ;
  ;
 Mélanie Thierry (née en 1981), actrice française ;
 Michel Thierry (1928-2021), industriel français du secteur textile ;
 Monique Thierry (1940-2021), comédienne française spécialiste du doublage ;
 Nicolas Thierry (1975-), homme politique français ;
 Patrice Thierry (1952-1998), écrivain et éditeur français :
 Pierre Thierry (1604-1665), facteur d'orgues français, fondateur de la famille Thierry ;
 Raphaël Thierry (né en 1972), artiste plasticien et illustrateur français ;
 René Thierry (1932-2012), journaliste belge de radio et de télévision ;
 Robert Thierry (1893-1973), joueur français de rugby à XV ;
 Vincent Thierry (né en 1971), chef cuisinier français.

Toponymes 

 Château-Thierry (Aisne) ;
 Saint-Thierry (Marne).

Personnalités désignées par ce prénom 
 
 
 
 
 
 
 
 Thierry VIII de Clèves (1291-1347), comte de Clèves, de 1310 à sa mort en 1347

 Thierry, fils de  Chilpéric  et de Frédégonde, mort en 582
 Thierry, fils de Childéric III, tonsuré et envoyé dans un monastère en 751

Religion 
 Saint Thierry du Mont d'Or, né au  ou au tout début du , mort vers 533, fêté le 
 Saint Thierry II, évêque d'Orléans (1016-1021), fêté le 27 janvier
 Thierry, antipape († 1102)
 Thierry de Freiberg (v. 1250-apr. 1310), en allemand Dietrich von Freiberg, théologien dominicain allemand

Rois et souverains 
Thierry (Théodoric) fut un prénom dynastique des rois des Burgondes mérovingiens, qui portaient des prénoms en Théode- (Théodebert, Théodebald, etc.) :
 Thierry I (486-534) ;
 Thierry II (587-613) ;
 Thierry III (654-691) ;
 Thierry IV (713-737).

Lusace et Misnie  
 Thierry de Landsberg
 Thierry Ier de Lusace
 Thierry II de Lusace
 Thierry III de Lusace ou Thierry  margrave de Misnie
 Thierry IV de Lusace

Personnage imaginaire 
 Thierry la Fronde, héros de série télévisée

Statistiques 
Peu courant en France avant la Seconde Guerre mondiale, ce prénom est réapparu après de nombreux siècles d'oubli dans les années 1950. Thierry a suivi le parcours de nombreux autres prénoms « de mode » : d'abord employé dans des milieux plutôt aisés, voire aristocratiques, Thierry a commencé à se diffuser au cours des années 1950.

Il a été le premier prénom donné pendant une brève période au milieu des années 1960, sans doute sous l'effet de la diffusion du feuilleton télévisé Thierry la Fronde. L'année record fut 1964 avec  garçons qui ont reçu ce prénom. Il a ensuite décliné peu à peu au cours des années 1970. C'est aujourd'hui un prénom rare pour les nouveau-nés ( des prénoms masculins en 2004). Il occupe la  depuis le début du siècle et la  depuis 1940 avec  personnes recensées. 

Au début de 2001,  Français portaient ce prénom.

Notes et références

Lien externe 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Patronyme normand